Arne Askildsen – politico norvegese
 Kjell Askildsen – scrittore norvegese
 Kristoffer Askildsen – calciatore norvegese